È stato il secondo torneo dell'edizione 2021, dopo che la prima parte si era appena conclusa. Mackenzie McDonald era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto da Tomáš Macháč, che ha poi vinto il titolo sconfiggendo in finale Sebastian Ofner con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Kwon Soon-woo (quarti di finale)
  Emil Ruusuvuori (primo turno)
  Michail Kukuškin (primo turno)
  James Duckworth (quarti di finale)

 Tarō Daniel (semifinale)
 Evgenij Donskoj (primo turno)
 Henri Laaksonen (primo turno)
 Prajnesh Gunneswaran (semifinale)

Qualificati 

  Alibek Kachmazov (primo turno)
  Wu Tung-lin (quarti di finale)

 Vladyslav Manafov (secondo turno)
 Ryan Peniston (primo turno)

Wildcard 

  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)
  Timofey Skatov (secondo turno)

 Denis Yevseyev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nur-Sultan Challenger II 2021